Dieter Wohlfahrt (1941-1961), étudiant germano-autrichien victime du mur de Berlin ;
 Erwin Wohlfahrt (1932-1968), ténor allemand ;
  (homonymie) ;
 Harald Wohlfahrt (1955 -), cuisinier allemand ;  
 Thibaut Wohlfahrt (-), réalisateur belge.